Кіндра́т (Кондрат, Кіндратій, ) — східнослов'янське чоловіче ім'я, похідне від грецького Кодратос (), що в свою чергу походить від . Наприклад, відомий апостол Кодрат Афінський (; ) і мученик III століття Кодрат Нікомідійський. Разом про те, формування слова могло вплинути грецьке ім'я Кодр (порівн. Кодр — легендарний аттичний цар).

Відомі носії 

 Кіндрат Булавін — один з керівників козацького повстання на Дону проти Московського царства.
 Кіндрат Бурлій — гадяцький полковник, одинн із сподвижників Богдана Хмельницького.
 Кіндрат Кропива — білоруський поет XX століття.
 Кіндрат Сулима — український козацький ватажок, засновник міста Зміїв.

Похідні прізвища 
Від імені Кіндрат (Кондрат) похідні російські прізвища Кондратов і Кондратьєв, українські прізвища Кондратенко, Кондратюк та Кондратський, а також білоруські Кондратович та Кондратчик.

Примітки 

Чоловічі імена